Та́скер () — фамилия и многозначный термин:

Персоналии 
 Таскер, Джо (1948—1982) — британский альпинист.
 Таскер, Рики (род. 1976) — шотландский, затем австралийский кёрлингист.
 Таскер, Ролли (1926—2012) — австралийский яхтсмен.

Другое 
 Таскер — кенийский футбольный клуб из Найроби.